Sony Ericsson Open 2008 — профессиональный теннисный турнир, в 24-й раз проводившийся в Ки-Бискейне, Майами на открытых хардовых кортах. Мужской турнир входил в серию ATP Masters, а женский — в серию турниров 1-й категории WTA.

Майамский турнир закрывает сезон турниров на харде.

Соревнования были проведены на кортах Tennis Center at Crandon Park, с 26 марта по 6 апреля 2008 года.

Прошлогодними чемпионами являются:
 мужчины одиночки —  Новак Джокович
 женщины одиночки —  Серена Уильямс
 мужчины пары —  Боб Брайан /  Майк Брайан
 женщины пары —  Лиза Реймонд /  Саманта Стосур

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 

 Николай Давыденко обыграл  Рафаэля Надаля со счётом 6-4, 6-2.
 Давыденко выигрывает свой 1й в сезоне и 12й за карьеру титул на соревнованиях тура ассоциации.
 Давыденко в 1й раз в сезоне и во 2й раз в карьере побеждает на соревнованиях серии Masters.
 Надаль уступает свой 2й финал в сезоне и 8й за карьеру в туре ассоциации.
 Надаль уступает свой 1й в сезоне и 4й за карьеру финал на соревнованиях серии Masters.

Женщины. Одиночный турнир 

 Серена Уильямс обыграла  Елену Янкович со счётом 6-1, 5-7, 6-3.
 Уильямс выигрывает свой 2й турнир в сезоне и 30й за карьеру в туре ассоциации.
 Янкович уступает свой 1й финал в сезоне и 9й за карьеру на соревнованиях тура ассоциации.

Мужчины. Парный турнир 

 Боб Брайан /  Майк Брайан обыграли  Махеша Бхупати /  Марка Ноулза со счётом 6-2, 6-2.
 Братья Брайаны выигрывают свой 1й в сезоне и 45й за карьеру совместный титул на соревнованиях ассоциации.
 Для Майка этот титул становится 47м на соревнованиях ассоциации.

Женщины. Парный турнир 

 Катарина Среботник /  Ай Сугияма обыграли  Кару Блэк /  Лизель Хубер со счётом 7-5, 4-6, [10-3].
 Среботник выигрывает свой 1й титул в сезоне и 17й за карьеру в туре ассоциации.
 Сугияма выигрывает свой 1й титул в сезоне и 35й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Sony Ericsson Open

 ATP Тур 2008 года
 WTA Тур 2008 года

 Серия ATP Мастерс
 Серия турниров 1-й категории WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 

 Официальный сайт 

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

США
Теннис
Март 2008 года
Апрель 2008 года
2008